Фінал Кубка Італії з футболу 1996 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1995—1996, в яких зустрічались «Аталанта» і «Фіорентіна».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

1996 у футболі
1996 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу